Tero Similä (ur. 26 lutego 1980 w Ylivieska) – fiński biegacz narciarski.

Kariera 
Tero Similä zadebiutował w Pucharze Świata 17 marca 2001 roku w szwedzkiej miejscowości Falun, gdzie uplasował się na 64. miejscu w biegu na 15 km techniką klasyczną, a pierwsze punkty zdobył w 2004 roku, zajmując 29. miejsce w biegu na 15 km w Umeå. W Szczyrbskim Jeziorze wystartował po raz pierwszy  w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2005 roku zadebiutował na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Uczestniczył także w zimowych igrzyskach olimpijskich w 2006 roku w Turynie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1980
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006